Rhodope kan henvise til flere artikler:
Rhodope-bjergene, en bjergkæde i det nordøstlige Grækenland og det sydlige Bulgarien.
 Rhodope (regional enhed) der ligger i  periferien  Østmakedonien og Thrakien i Grækenland.
 Rhodope (mytology) er i græsk mytologi navnet på to forskellige figurer; det er  en af de 3000 Najader eller nymfer med tilknytning til vand, og det er  en dronning til kong Haemus.
 Rhodope, en romersk provins fra ca. 293 – 7. århundrede.